Ordensrat steht für:

 Ordensrat (Gremium), beratendes oder beschlussfassendes Gremium eines weltlichen oder geistlichen Ordens
 Ordensrat (Titel), Bezeichnung der Mitglieder eines solchen Gremiums
 Ordensrat (Behörde), beratendes oder beschlussfassendes Gremium bezüglich der Vergabe von Orden (Auszeichnung)
 Ordensrat (Amtsbezeichnung), Bezeichnung der Mitglieder eines behördlichen Ordensrats